Dring kan som auktorsförkortning betyda:

 Julian Dring
 Donald M. Dring

Robotskapade auktorsförkortningar